Leander, een figuur uit de Griekse mythologie
 Leander van Sevilla, een bisschop uit de zesde eeuw
 Leander (Texas), een stad in de Verenigde Staten van Amerika
 Leander (geslacht), een geslacht van garnalen
 Leander (naam), een jongensnaam
 Leander (computerspel), een computerspel

Zie ook 
 Leanderklasse (kruisers), een scheepsklasse van de Royal Navy
 Leanderklasse (fregatten), een scheepsklasse van de Royal Navy